Jewgeni Kisseljow () ist der Name folgender Personen:
* Jewgeni Alexejewitsch Kisseljow (* 1956), russischer Journalist
 Jewgeni Wadimowitsch Kisseljow (* 1997), russischer Eishockeytorwart